Filippo I di Borbone – nobile italiano
 Filippo V di Borbone – re di Spagna
 Filippo di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Antonio Filippo di Borbone-Orléans – nobile francese
 Ferdinando Filippo di Borbone-Orléans – nobile e generale francese
 Filippo I di Borbone-Orléans – nobile francese
 Filippo II di Borbone-Orléans – politico e generale francese
 Luigi Filippo I di Borbone-Orléans – nobile francese
 Luigi Filippo II di Borbone-Orléans – nobile francese
 Filippo di Borbone-Vendôme – nobile francese